Сельсо Эскивель Гонсалес (; 20 марта 1981, Хенераль-Артигас, Парагвай) — парагвайский футболист, защитник «Атлетико Уругвай» и сборную Парагвая. Участник Олимпийских игр в Афинах.

Клубная карьера 
Эскивель начал профессиональную карьеру в 1999 году в аргентинском «Сан-Лоренсо». Эскивель толком не играл редко выходя на замену. В 2007 году для получения игровой практики он на правах аренды перешёл в «Расинг» из Авельянеды. В 2007 году Сельсо ненадолго вернулся на родину, где сезон провёл выступая за «Спортиво Лукеньо». В 2008 году Эскивель вернулся в Аргентину, его новым клубом стал «Тальерес». 7 сентября в матче против «Сан-Мартин Сан-Хуан» он дебютировал за новую команду. По окончании сезона Сельсо покинул Кордову и несколько лет выступал за малоизвестные команды «Хувентуд Унида Университарио», «Альварадо» и «Соль де Америка».

Летом 2013 года Эскивель перешёл в «Спортиво Карапегуа». 21 августа в матче против «Депортиво Капиата» он дебютировал за новую команду. В 2014 году он покинул клуб и выступал за «Док Сад», «Альмагро» и «Атлетико Уругвай».

Международная карьера 
В 2004 году Эскивель попал в заявку сборной Парагвая на участие в Кубке Америки в Перу. 7 июля в матче против сборной Бразилии он дебютировал за национальную команду.

В том же году Сельсо завоевал серебряные медали Олимпийских игр в Афинах. На турнире он сыграл в матчах против сборных Японии, Ганы, Италии, Южной Кореи, Ирака и Аргентины.

Достижения 
Международные

 Парагвай (до 23)
  Олимпийские игры — 2004

Примечания

Ссылки 
 
 Celso Esquivel at Football Lineups
 Career statistics  at BDFA
 
 Argentine Primera statistics  at Fútbol XXI

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки олимпийской сборной Парагвая по футболу
Игроки сборной Парагвая по футболу (до 20 лет)
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Альмагро»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Тальерес» Кордова
Игроки ФК «Спортиво Лукеньо»